De Rally van Canada 1978, officieel 6ème Critérium Molson du Québec, was de 6de editie van de Rally van Canada en de zevende ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1978. Het was de 59ste rally van het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten en rangschikking

Statistieken

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Rallybase.nl 6ème Critérium Molson du Québec
 Juwra.com Critirium Quebec 1978

Can
Sport in Quebec (provincie)